Kurobe steht für:

 Kurobe, eine Stadt in der japanischen Präfektur Toyama
 Kurobe (Fluss), ein Fluss in der japanischen Präfektur Toyama
 Kurobe (Kriegsschiff), ein Ausbildungs- und Unterstützungsschiff (Kennung AT bzw. ATS 4202) der "Japanischen Meeresselbstverteidigungsstreitkräfte"

Kurobe ist der Familienname folgender Personen:
 Teruaki Kurobe (* 1978), japanischer Fußballspieler